Чапин () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Чапин, Джеймс (1889—1964) — американский орнитолог.
 Чапин, Джон Патнам (1810—1864) — американский политик, мэр Чикаго в 1846—47 годах от Партии вигов.
 Чапин, Терри (род. 1944) — американский эколог, один из видных в США.